Massow steht für:
 Massow (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Massow ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Massow (Eldetal), Ortsteil der Gemeinde Eldetal im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland)
 Massow (Halbe), Gemeindeteil der Gemeinde Halbe im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg (Deutschland)

in Polen:
 Massow, Stadt in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe Maszewo
 Massow (Lugnian), Dorf in der Woiwodschaft Oppeln, Polen 
 Massow (Adelsgeschlecht), pommerscher Uradel

Siehe auch:
 Mazów
 Masso, Massot, Masseau